Mužská dvouhra Swiss Open Gstaad 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do singlové soutěže gstaadského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Feliciano López, kterého ve druhém kole vyřadil Němec Hanfmann.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený 30letý Ital Fabio Fognini, jenž ve finále zdolal překvapení trnaje, 25letého německého kvalifikanta Yannicka Hanfmanna po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour, když všechny získal na antukovém povrchu. Nedoslýchavostí trpící Hanfmann, rodák z Karlsruhe, figuroval na 170. příčce žebříčku ATP a v Gstaadu odehrál svůj teprve třetí turnaj ATP. V semifinále přitom čelil čtyřem mečbolovým hrozbám od Nizozemce Robina Haaseho.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2017
ATP World Tour 2017